Eir steht für:
 Eir (Mythologie), eine germanische Gottheit

EIR steht als Abkürzung für:
 Eidgenössisches Institut für Reaktorforschung, siehe Paul Scherrer Institut
 En-route IR: Berechtigung zum Flug nach Instrumenten im Reiseflug in Europa
 Equipment Identity Register, eine Einrichtung im Mobilfunknetz zur Registrierung von Mobilfunkgeräten
 East Indian Railway, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in Indien

EIr steht als Abkürzung für:
 Encyclopædia Iranica

Abkürzung